

Architettura 
 Teatro Reinach – teatro situato a Parma (Italia)

Geografia

Svizzera 
 Reinach – comune nel distretto di Kulm (Canton Argovia)
 Reinach – città nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)

Persone 
 Enrico Reinach (1851-1929) – attore italiano
 Ernesto Reinach (1855-1943) – imprenditore italiano
 Joseph Reinach (1856-1921) – politico francese
 Salomon Reinach (1858-1932) – archeologo e storico francese
 Théodore Reinach (1860-1928) – filologo, numismatico, politico e matematico francese
 Adolf Reinach (1883-1917) – filosofo tedesco
 Léon Reinach (1893-1944) – compositore francese
 Elna Reinach (1968) – tennista sudafricana

 Reinach – famiglia francese